Pimpinella rosea är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard Emanuilovitch von Lindemann. Pimpinella rosea ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
rosea